Dashi – brodo di pesce giapponese
 Ardian Dashi – ex calciatore albanese
 Yelü Dashi – fondatore della dinastia Liao occidentale